Boston-Draft oder Boston Draft bezeichnet:
 eine Vorversion der Multimedia-Formatspezifikation SMIL_2.0

Siehe auch:
 Boston Draft Resistance Group, eine Gruppe von US-amerikanischen Kriegsgegnern und Kriegsdienstverweigerern zur Zeit des Vietnamkrieges aus der Stadt Boston